Тун () — округ в кантоне Берн в Швейцарии. Центр — город Тун.

История 
Создан 1 января 2010 года. В состав округа вошли коммуны из упразднённых округов:
 Нидерштоккен, Оберштоккен и Ройтиген из округа Нидерзимменталь,
 Бургиштайн, Ваттенвиль, Гурцелен, Зефтиген, Уттиген, Кинерсрюти из округа Зефтиген,
 все 26 коммун округа Тун.

1 января 2014 года объединены коммуны:
 Нидерштоккен, Оберштоккен и Хёфен-бай-Тун — в Штоккен-Хёфен,
 Кинерсрюти и Уттиген— в Уттиген.

1 января 2020 года объединены коммуны:
 Швендибах и Штеффисбург — в Штеффисбург.

Коммуны 
По состоянию на 2021 год в состав округа входит 31 коммуна:
 Амзольдинген
 Блуменштайн
 Бургиштайн
 Буххольтерберг
 Ваксельдорн
 Ваттенвиль
 Гурцелен
 Зефтиген
 Зигрисвиль
 Ибеши
 Итендорф
 Оберлангенег
 Оберхофен-ам-Тунерзее
 Полерн
 Ройтиген
 Тирахерн
 Тойффенталь
 Тун
 Унтерлангенегг
 Уттиген
 Фарни
 Форст-Ленгенбюль
 Хайлигеншвенди
 Хаймберг
 Хильтерфинген
 Хомберг
 Хорренбах-Бухен
 Цвизельберг
 Штеффисбург
 Штоккен-Хёфен
 Эриц

Округа Берна